rEGNUM, een Russisch nieuwsagentschap
 regnum (hardrockband), een hardrockband
 een ander woord voor rijk (biologie)
 Regnum (computerspel), een computerspel van het genre strategiespel
 regnum (koningschap), de regeerperiode van een koning
 Regnum Carya Golf & Spa Resort in Antalya